Ел Марин има више значења:

 Ел Марин, Гвадалупе (Азизинтла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Марин, Марин (Хенерал Панфило Натера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику